Íñigo Vélez de Guevara puede referirse a tres personajes históricos de la misma familia:

 Íñigo Vélez de Guevara (m. 1500), I conde de Oñate.
 Íñigo Vélez de Guevara y Tassis (1566-1644), VII conde de Oñate, militar en Flandes, gentilhombre de Felipe III y consejero de Felipe IV.
 Íñigo Vélez de Guevara, el mozo (1597-1658), VIII conde de Oñate, embajador en Inglaterra y virrey de Nápoles, hijo del anterior.